Уно Ульберг ( 15 лютого, 1879, Виборг — 12 січня, 1944, Гельсінкі) — фінський архітектор першої половини 20 ст.
 Ульберг Зоя Рудольфівна — український науковець, доктор хімічних наук, професор .